Die Abkürzung M55 bzw. M-55 steht für:

 eine Rakete der U.S. Army für den Einsatz von Nervengas, siehe M55 (Rakete) 
 ein sowjetisches Spionageflugzeug aus dem Kalten Krieg, siehe Mjassischtschew M-17
 ein Kugelsternhaufen, siehe Messier 55
 eine Panzerhaubitze, siehe M55 (Panzerhaubitze) 
 eine russische Fernstraße, siehe M55 (Russland)
 eine Autobahn in Großbritannien, siehe M55 motorway
 einen Highway im US-amerikanischen Bundesstaat Michigan, siehe M-55 (Michigan)
 einen sowjetischen Krankenwagen, siehe GAZ-55

M55